Bracket est un terme pouvant faire référence à :
 Bracket, figure de patinage artistique
 Bracket, groupe de pop-rock californien formé en 1992.